Dress bezeichnet

 Trikot (Sport), eine Sportoberbekleidung
 einen Vorhang oder Umhang um Bühnen bei Veranstaltungen. Meistens schwarzes Material, dient als Sichtschutz. Unterteilung in Frontdress, Sidedress und Backdress.
 Dress (Lied), Popsong von Taylor Swift

Dress oder Dreß ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Dreß (1909–1991), Tochter von Karl Bonhoeffer und Paula Bonhoeffer
 Walter Dreß (1904–1979), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 William John Dress (* 1918), nordamerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 
 DRESS-Syndrom (Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Manifestationen)
 Tress